— японське прізвище.

Відомі носії 

 Харада Мадока (1985) — японська саночниця, учасниця двох зимових Олімпійських ігор.
 Харада Масахіко (боксер) (1943) — японський боксер-професіонал.
 Харада Масахіко (стрибун з трампліну) (1968) — японський стрибун з трампліна, олімпійський чемпіон та двічі чемпіон світу.
 Харада Кацухіро (1964) — японський продюсер та геймдизайнер, глава команди розробників серії Tekken.
 Харада Кейко (1968) — японський композитор.
 Харада Саносуке (1840–1868) — японський самурай періоду Едо, командир десятого підрозділу Сінсенгумі.
 Харада Сахо — японська плавчиня, майстер синхронного плавання.
 Харада Тікахіто (1951) — надзвичайний та повноважний посол Японії в Росії.
 Харада Ясуо (1923–2004) — японський сьогіст, президент Японської асоціації сьогі (1961–1967).

Інше 
 Харада — село, Тляратінський район Дагестану.